Stati Uniti d'America
 Vandalia – antica proposta di colonia inglese
 Vandalia – capoluogo della Contea di Fayette, Illinois
 Vandalia – village della Contea di Cass, Michigan
 Vandalia – città della Contea di Audrain, Missouri
 Vandalia – città della Contea di Montgomery, Ohio

Cinema
 Vandalia Films – casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense